Гиерофисы () — род змей семейства ужеобразных. Ранее включался в род Coluber.

Виды 
Род включает 3 вида:
 
 
 

В род Hierophis включались также виды, выделенные в род Dolichophis, в том числе обитающие на территории бывшего СССР желтобрюхий (каспийский) полоз (Dolichophis caspius) и краснобрюхий полоз (Dolichophis schmidti).

Примечания 

Ужеобразные